Szymon Konarski (1850–1918) – rolnik, działacz społeczny
 Szymon Konarski – heraldyk
 Szymon Konarski – uczestnik powstania listopadowego i działacz Wielkiej Emigracji
 Szymon Konarski – aktor